Jawora (von slawisch jawor für „Ahorn“) ist die obersorbische Bezeichnung für
 einen Ortsteil von Panschwitz-Kuckau im Landkreis Bautzen, siehe Jauer (Panschwitz-Kuckau)
 einen Bach, der nahe dem genannten Ort entspringt, siehe Jauer (Fluss)

Jawora bezeichnet zudem
 einen Ort in der Ukraine (Явора), siehe Jawora (Ukraine)